Colinabo puede referirse a:
La variedad Brassica oleracea var. gongylodes de la especie Brassica oleracea.
El nombre común de la planta Brassica napobrassica.
El nombre común de la planta Brassica napus.
El nombre común de la planta '''''Brassica rapa.